Cena miłości (film 1997)
 Cena miłości (telenowela) – meksykańska telenowela wyemitowana w latach 2000–2001. 
 Cena miłości (film 2002)
 Cena miłości (serial telewizyjny) – turecki serial telewizyjny wyemitowany w latach 2010–2011.